Der Aeroporto di Parma “Giuseppe Verdi” ist der internationale Flughafen der italienischen Stadt Parma. Er ist nach dem Komponisten Giuseppe Verdi benannt.

Der Flughafen liegt in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum und wird hauptsächlich von Ryanair im Linienverkehr nach Trapani (Sizilien) und Cagliari (Sardinien) angeflogen. Seit 2016 bedient auch FlyOne den Flughafen nach Chisinau (Moldawien).

Geschichte 
Der Flughafen wurde 1923 als Militärflugplatz errichtet und im Zweiten Weltkrieg zerstört. In der Nachkriegszeit zunächst notdürftig für die Allgemeine Luftfahrt hergerichtet, dient er nach Umbauten seit 1991 auch dem kommerziellen Verkehr. Ende 2010 geriet er zusammen mit anderen kleineren Flughäfen Italiens in die Schlagzeilen. Die zivile Luftfahrtbehörde ENAC bezeichnete sie als unrentable „Bonsai-Flughäfen“.

Verkehrsdaten

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website des Flughafens (italienisch/englisch)

Parma
Parma
Bauwerk in Parma
Parma